Rukawa es uno de los protagonistas del manga y anime Slam Dunk, y miembro del equipo de baloncesto del instituto Shohoku, el mismo equipo donde juega el protagonista, Hanamichi Sakuragi. Rukawa es un chico muy callado, arisco, y algo arrogante, pero muy pocos han notado sus virtudes: vive para desafíos, es un chico soñador y con metas claras. Gracias a esto y a su físico, tiene muchas admiradoras, entre las cuales está Haruko, la chica de la cual Sakuragi está enamorado, lo que provoca la aversión y envidia del protagonista hacia él, además de frustrados intentos para superarle en el deporte en el cual son compañeros. Aunque él no lo demuestre estima mucho a Sakuragi; tanto que tratando de ayudarlo, lo critica, lo que lleva a que peleen muchas veces. Se puede decir que con Hanamichi tienen una relación de simbiosis, ya que Rukawa sólo le habla a Hanamichi (ya sea para insultarlo o denigrarlo) y Hanamichi puede descargar su ira desenfrenada sobre Rukawa, así que en el fondo se necesitan. Su principal rival es Akira Sendoh y no podrá estar en paz consigo mismo hasta que lo derrote además 2 veces se enfrentó a un chico de su mismo salón llamado sagawa.Es uno de los chicos más altos del equipo de Shohoku,tiene ojos azules,piel blanca y cabello negro,además es demasiado atractivo físicamente.

Personajes de Slam Dunk